Беллинг — немецкая фамилия:

 Беллинг, Вильгельм Себастьян фон (1719—1779) — прусский генерал-лейтенант, участник силезских войн.
 Беллинг, Рудольф (1886—1972) — немецкий скульптор.
 Беллинг, Фёдор Иванович — русский военачальник, генерал-лейтенант, участник Северной войны.